Култхард — фамилия французского происхождения.

Известные носители:
 Култхард, Дэвид (род. 1971) — шотландский автогонщик.
 Култхард, Филиппа (род. 1992) — австралийская актриса.
 Култхард, Элис (род. 1983) — английская актриса.